

Localidades 

 Liez (Aisne)
 Liez (Vendeia)

Desambiguações de topônimos